Ис-сюр-Тий () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Ис-сюр-Тий. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21317.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 4183 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 2559 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1932 были экономически активными, 627 — неактивными (показатель активности — 75,5 %, в 1999 году было 67,3 %). Из 1932 активных жителей работали 1703 человека (870 мужчин и 833 женщины), безработных было 229 (103 мужчины и 126 женщин). Среди 627 неактивных 215 человек были учениками или студентами, 218 — пенсионерами, 194 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — И-сюр-Тий 

Коммуны департамента Кот-д’Ор